Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př. n. l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes.

Z alfabety do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i latinka. V kódování Unicode jsou znaky řeckého písma umístěny v rozsahu 0370–03FF (hexadecimálně).

Přehled řeckých znaků

Zastaralé znaky

Výslovnost spřežek v moderní řečtině

Řecká abeceda v HTML a Unicode 

Poznámka: Pro velká písmena řecké abecedy v HTML napište první písmeno za & velké.

Mytologie 
V řecké mytologii je prvním Řekem, který začal psát alfabetou, Palamédés, známý vynálezce a objevitel v trojské válce.

Odkazy

Reference

Související články 
 Řecké číslice
 Řečtina
 Seznam písem (abecedně)
 Seznam písem (podle skupin)
 Lingvistika
 Unicode
 SAMPA

Externí odkazy 
 
 
 
 Unicode Řecká abeceda 
 Reckaabeceda.cz – web věnovaný řecké abecedě
 Jak napsat písmena řecké abecedy na klávesnici
 Digama 
 Stigma 
 Héta 
 San 
 Koppa 
 Sampí 
 Šo 

Písma
Abecedy
Abeceda
Matematické symboly